Fundraising er en måde at skaffe midler på – typisk til NGO'er, foreninger, velgørende projekter og andre non-profit organisationer.

Det kan både dreje sig om økonomiske midler, men også om naturalier. Fundraising kan fx ske gennem sponsorater, ansøgninger til private fonde og offentlige puljer samt via virksomhedssamarbejder. Men fundraising kan også ske via mere alternative aktiviteter så som loppemarkeder, lotterier, løb, markedsdage og indsamlinger.

De seneste år er flere organisationer begyndt at benytte sig af professionelle fundraisere, det vil sige personer, der tilbyder deres hjælp mod betaling til at rejse midler (ofte som en procentdel af det skaffede eller ved et aftalt honorar).

Eksterne henvisninger 

  Fundraiser Jacob Vind fortæller om, hvad fundraising er.